Suchocki ist der Familienname folgender Personen:

 Marjorie Hewitt Suchocki (* 1933), US-amerikanische Theologin
 Tadeusz Suchocki (1927–2015), polnischer Pianist, Komponist und Dirigent